1. Division steht für:
 militärische Einheiten, siehe 1. Division (Militär)

1. Division (I. Division, auch Division 1, engl. 1st Division, frz. 1ère Division) steht für folgende Spielklassen:

im American Football:
 AFL Division 1, zweite österreichische Liga

im Eishockey:
 zweithöchste Spielklasse im internationalen Eishockey, siehe Eishockey-Weltmeisterschaft
 Division 1 (Frankreich), die zweithöchste französische Eishockeyliga
 Schwedische Division 1 (Eishockey), die dritte schwedische Eishockeyliga (heute als Hockeyettan bezeichnet)
 NCAA Division I, höchste Spielklasse in der National Collegiate Athletic Association
 1. division (Eishockey), zweithöchste dänische Eishockeyspielklasse
 1. divisjon, zweithöchste norwegische Eishockeyspielklasse

im Fußball: 
 Name der höchsten belgischen Spielklasse der Männer von 1904 bis 1926 und 1952 bis 2016, siehe Division 1A
 Botswana First Division, die zweithöchste Spielklasse in Botswana
 Première Division (Burkina Faso), die höchste Spielklasse in Burkina Faso
 1. Division (Fußball, Dänemark), die ehemals höchste, heute zweithöchste Spielklasse in Dänemark
 Football League First Division, 1892/93 bis 1991/92 die höchste, anschließend bis 2003/04 die zweithöchste Spielklasse in England
 als Division 1 oder Première Division 1932–2002 die höchste Männerfußballspielklasse in Frankreich, heute Ligue 1
 Division 1 Féminine, die höchste Spielklasse im französischen Frauenfußball
 League of Ireland First Division, die zweithöchste Spielklasse in Irland
 Première Division (Kamerun), die höchste Spielklasse in Kamerun
 First Division (Liberia), höchste Spielklasse in Liberia
 Première Division (Mali), die höchste Spielklasse in Mali
 Namibia First Division, die zweithöchste Spielklasse in Namibia
 Eerste Divisie, die zweithöchste Spielklasse im niederländischen Männerfußball
 1. Divisjon, die höchste Spielklasse im norwegischen Fußball von 1963 bis 1990, siehe Tippeligaen
 1. Divisjon, die zweithöchste Spielklasse im norwegischen Herrenfußball bis 2004, siehe 1. Division (Fußball, Norwegen)
 1976 bis 1993 die höchste österreichische Spielklasse, siehe Fußball-Bundesliga (Österreich)
 Perwenstwo FNL, die zweithöchste Spielklasse in Russland
 Scottish Football League First Division, die zweithöchste Spielklasse in Schottland
 Division 1 (Schweden), bis 1986 höchste, bis 1999 zweithöchste und seit 2006 dritthöchste Spielklasse im schwedischen Männerfußball
 National First Division, die zweithöchste Spielklasse in Südafrika
 Tanzania First Division, die zweithöchste Spielklasse in Tansania
 Welsh Football League First Division, zweithöchste Spielklasse in Wales
 First Division (Zypern), die höchste Spielklasse in Zypern.

im Handball:
 1. division (Handball), bis 1998 höchste und seitdem zweithöchste Spielklasse im dänischen Handball
 Division 1 (Handball, Belgien), die höchste Spielklasse im belgischen Handball
 Division 1 (Handball, Frankreich), die höchste Spielklasse im französischen Frauenhandball
 Division 1 (Handball), die dritte (Männer) bzw. zweite (Frauen) schwedische Handballliga

im Schach:
 1. Division (Schach), bis 2004 höchste, seitdem zweithöchste Liga der dänischen Mannschaftsmeisterschaft
 Division I (Schach), bis 1987 höchste, anschließend bis 2007 zweithöchste, seitdem dritthöchste Liga der schwedischen Mannschaftsmeisterschaft

im Basketball:
 First Division (Albanien), die zweithöchste Spielklasse im albanischen Basketball

Siehe auch:
 Primera División